Arrebenta-boi é o nome comum dado às seguintes espécies vegetais:
Presentes em Portugal
Tamus communis L. - presente em Portugal
Arum italicum Mill. - presente em Portugal
Presentes no Brasil
Rauvolfia ligustrina Willd. - presente no Brasil
Isotoma longiflora J. Presl - presente no Brasil - espécie exótica invasora
Solanum atropurpureum L. - presente no Brasil